Мартин Родригес (): Родригес, Мартин (1771—1845) — аргентинский политик.
 Родригес, Мартин (род. 1968) — перуанский футболист.
 Родригес, Мартин (род. 1969) — аргентинский теннисист.
 Родригес, Мартин (род. 1985) — аргентинский регбист.
 Родригес, Мартин (род. 1994) — чилийский футболист.